Diospyros schweinfurthii är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Oswald Heer. Diospyros schweinfurthii ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Ljungordningen
schweinfurthii